Лев Ильич Рахлин (род. 19.09.1948, Ленинград) — режиссёр, продюсер.

Биография 
Сын известного режиссёра И. Я. Рахлина. В 1972 закончил ЛГИТМиК (класс Р. Сусловича), получив диплом режиссёра. Первая самостоятельная постановка — большая эстрадно-музыкальная программа «Птицы нашей молодости» — заняла 1-е место на Всесоюзном фестивале, посвященном 50-летию Советской власти, через год на конкурсе А. Островского спектакль «Волки и овцы» также был в числе призёров. Работает практически во всех жанрах театрального и эстрадного искусства, среди его постановок рок-оперы, мюзиклы, различные ревю и шоу-программы.

 С 1988 по 1990 год — художественный руководитель ленинградского театра-студии «Народный дом».
 С 1996 года — главный режиссёр «Мюзик-Холла».
 C 2002 по 2004 год возглавлял «Мюзик-Холл».

Лев Ильич является автором-драматургом многих собственных спектаклей: «Безумный век», «Декамерон», «Здравствуй, Москва». Также работает в «Театре двух столиц». Сотрудничает с хореографическим ансамблем «Человек». Член Союза театральных деятелей.

Награды 
Лауреат премии Ленинского комсомола Сибири и Всесоюзного конкурса, посвященному 50-летию СССР. Награжден премией «Король мизансцен».

Постановки 
 «Эротикон по Нагиеву»,
 «Кыся»
 «Милашка»
 «Яблочная леди»

Ссылки 
 Рахлин Л. И.
 ЛЕВ РАХЛИН